Uma Consciência de Mulher foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela extinta TV Itacolomi entre 10 e 14 de agosto de 1964, às 17:40 horas, tendo 5 capítulos. Foi escrita por Otávio Cardoso, baseada no romance homônimo de Joaquim Manuel de Macedo, produção e direção de Salvador Alberto e supervisão de Otávio Cardoso.

Sinopse 
Celina apaixona-se por Cândido, moço tímido e poeta. Ao mesmo tempo é perseguida pelo vilão, Salustiano.

Elenco 
 Zélia Marinho - Celina
 Marco Antônio Rocha - Cândido
 Adilson José - Salustiano
 Glória Lopes
 Otávio Cardoso
 Thales Pena

Telenovelas da TV Itacolomi
Telenovelas baseadas em livros